

Sigle 

CROS, sigle de quatre lettres, peut faire référence à :
 un conseiller pour le renseignement et les opérations spéciales ;
 un système de développement de jeux, Core of an RPG Open System ;
 un organisme néerlandais, Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol ;
 Comité régional olympique et sportif.

Toponyme 

 Cros, commune française du Gard,
 Cros, commune française du Puy-de-Dôme.

Voir aussi 

 Cros-de-Géorand, commune française de l'Ardèche ;
 Cros-de-Montvert, commune française du Cantal ;
 Cros-de-Ronesque, commune française du Cantal ;
 Le Cros-de-Cagnes, lieu-dit de Cagnes-sur-Mer, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Le Cros, commune française de l'Hérault ;
 Le Cros, lieu-dit de Saint-Étienne-de-Lugdarès, commune française de l'Ardèche ;
 Le Cros, lieu-dit de Saint-Laurent-du-Cros, commune française des Hautes-Alpes ;
 Port-Cros, île de Méditerranée qui fait partie du Parc National de Port-Cros ;
 Saint-Mary-le-Cros, ancien nom de Ferrières-Saint-Mary, commune française du Cantal.

Patronyme 

 Pierre de Cros (vers 1320 – 1388), cardinal français,
 Jean de Cros (mort le ), cardinal français, frère du précédent,
 Antoine-Hippolyte Cros (1833 – 1903), troisième roi d'Araucanie et de Patagonie sous le nom d’Antoine II,
 Henry Cros (1840 – 1907), sculpteur français,
 Charles Cros ( – ), poète et inventeur français, frère du précédent,
 Laure-Thérèse Cros (1856 - 1916), quatrième monarque d’Araucanie et de Patagonie sous le nom de Laure-Thérèse , fille d’Antoine-Hippolyre Cros (1833 – 1903), 
 Jean Cros (1884-1932), sculpteur et maître verrier français,
 Charles-Antoine Cros (né le ), écrivain français,
 Vincent Cros (né le ), musicien français,
 Sylvain Cros (né le ), nageur français,
 Jean-Baptiste Cros (né le ), joueur français de rugby à XV.
 Pierrick Cros (né le ), footballeur français,
 Pierrick Cros (né le ), footballeur français.
 Geoffrey Cros (né le ), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi 

 Jean-Pierre Cros-Mayrevieille (1810 – 1876), historien et journaliste français ;
 L’Académie Charles-Cros, qui décerne chaque année des Grands Prix du Disque ;
 Le '''Prix Louis-Cros de l'Académie des sciences morales et politiques'

Homophonie 

 .
 .
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France